Columbia River Bridge ist der Name folgender Brücken im Bundesstaat Washington der USA:
 Columbia River Bridge (Bridgeport) (1950), Straßenbrücke bei Bridgeport im Douglas County
 Columbia River Bridge (Wenatchee) (1908), Fußgängerbrücke in Wenatchee im Chelan County